B 87 bezeichnet:
die Bundesstraße 87 in Deutschland
die Weißensee Straße in Österreich

B87